Моргун:

Персоналии 
 Моргун, Алексей Григорьевич (1925—2009) — советский архитектор.
 Моргун, Владимир Васильевич (род. 1938) — учёный в области генетики и селекции растений.
 Моргун, Мария Алексеевна (род. 1984) — российская телеведущая, журналист.
 Моргун, Николай Иванович (1914—1986) — Герой Советского Союза.
 Моргун, Олег Анатольевич (род. 1965) — советский и украинский футболист.
 Моргун, Олег Валериевич- глава администрации Мариуполя.
 Моргун, Фёдор Трофимович (1924—2008) — советский хозяйственный и партийный деятель.

Топоним 
 Моргун — гора-останец на Кавказе.